Елисаве́та — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя имел 63 орудия. Заложен 15 января 1828 года в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строитель К. А. Глазырин. Спущен 18 августа 1828 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 63 ор.. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
Участвовал в войне с Турцией 1828—1829.
 5 июня 1829, погрузив орудия полевой артиллерии, предназначавшиеся для греков, вышел из Кронштадта в Средиземное море по маршруту Шербур — Кадис — Гибралтар и 13 октября 1829 прибыл к острову Порос, где находилась эскадра вице-адмирала графа Л. П. Гейдена. Затем ходил в Наполи-ди-Романья, где выгрузил полевые орудия.
 Весной 1830 после ухода большей части судов в Россию оставлен в Архипелаге в составе отряда контр-адмирала П. И. Рикорда для оказания помощи греческому правительству и охраны русского судоходства в связи с начавшейся в Греции гражданской войной.
 В июле 1830 по просьбе греческого правительства прибыл в порт Саламин.
 23 июля 1830 с президентом Греции графом И. А. Каподистрия на борту вышел в плавание по островам Архипелага.
 В мае 1831 доставил на остров Идро русского консула.
 В октябре 1831 с отрядом ушел из Архипелага в Кронштадт.
 В 1832, 1833 и 1836 находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В июле 1835 в составе эскадры перевез из Кронштадта в Данциг отряд Гвардейского корпуса, в сентябре 1835 доставил его в Свеаборг.
 В 1838 году переоборудован в магазин в Кронштадте.

Командиры:
 барон Ф. П. Врангель (1828);
 П. Е. Чистяков (1829—1831);
 Л. Я. Карпов (1832—1833);
 М. Н. Аболешев (1835—1836).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи